Nid d'espions peut faire référence à plusieurs films d'espionnage :
 1937 : Salonique, nid d'espions
 1942 : Shanghaï, nid d'espions
 1943 : Nid d'espions
 1963 : Casablanca, nid d'espions
 1981 : Téhéran 43, nid d'espions
 2006 : OSS 117 : Le Caire, nid d'espions